Bauernbund steht für:

 Bayerischer Bauernbund, eine bayerische Partei im bayerischen Landtag und Deutschen Reichstag zwischen 1893 und 1933
 Österreichischer Bauernbund, eine Teilorganisation der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) – dort auch zu den Landesorganisationen
 Braunschweiger Bauernbund
 Fränkischer Bauern- und Mittelstandsbund
 Hessischer Bauernbund
 Mitteldeutscher Bauernbund (in Magdeburg)
 Pfälzer Bauernbund 
 Schlesischer Bauernbund
 Südtiroler Bauernbund
 Thüringer Pächter- und Kleinbauernbund
 Westfälischer Bauernbund
 Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund, regionaler Ableger des Interessensverbandes Reichslandsbund

Siehe auch:
 Deutscher Bauernbund (Begriffsklärung)
 Bauernverband, Bauernschaft
 Bund der Landwirte, Reichslandbund
 Bundschuh-Bewegung